Hanna Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Hanna Township (Illinois)
 Hanna Township (Indiana)
 Hanna Township (Oklahoma)